London Sevens 2003 – trzecia edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju London Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 6–7 czerwca 2003 roku na Twickenham Stadium w Londynie będąc siódmym, ostatnim turniejem sezonu 2002/2003.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Twickenham Stadium zawody były siódmym turniejem sezonu 2002/2003 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Losowanie grup dwóch ostatnich zawodów odbyło się pod koniec kwietnia 2003 roku, tydzień później ogłoszono zaś terminarz spotkań. Sędziowie zawodów zostali wyznaczeni pod koniec maja 2003 roku.

Przed turniejem szansę na wyprzedzenie Nowozelandczyków w klasyfikacji generalnej cyklu mieli jeszcze Anglicy, jednak musieliby wygrać te zawody i liczyć, by ich rywale zajęli w nich maksymalnie szóstą lokatę. W chłodnej, wietrznej i deszczowej pogodzie fazę grupową bez porażki zakończyły zespoły RPA, Anglii i Nowej Zelandii, Australijczycy zaś utrzymali pierwsze miejsce w swojej grupie pomimo remisu z Samoa. Niespodziankami był awans do ćwierćfinałów Gruzinów i Włochów oraz słaba postawa Rosji, Argentyny i Francji. Nowozelandczycy zapewnili sobie końcowy triumf ćwierćfinałowym zwycięstwem nad Gruzją, odpadli jednak w półfinale z Fidżi. Drugim finalistą została Anglia, która łatwo odprawiła kolejno Włochy i RPA. W obecności trzydziestu tysięcy widzów lepsi okazali się gospodarze.

Zawodnikom z RPA przed półfinałem ukradziono meczowe stroje, sprawcą okazał się jeden z ochroniarzy.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2002/2003)
London Sevens